Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2011 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2011, который прошёл в Японии. Этот финал стал восьмым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между испанской «Барселоной», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2010/11, и бразильским клубом «Сантос», представляющим КОНМЕБОЛ как обладатель Кубка Либертадорес 2011. Матч прошёл в Йокогаме на стадионе «Ниссан» 18 декабря 2011 года .

Путь к финалу

Матч 
С самого начала встречи, инициативой завладели футболисты «Барселоны»: на 17-й минуте матча, после передачи Хави, счёт открыл Лионель Месси, а менее чем через десять минут отличился сам испанский полузащитник, удвоив преимущество своей команды. В самом конце первого тайма Сеск Фабрегас довел счёт до разгромного — 3:0. После перерыва ход игры практически не изменился. «Барселона» ослабила свои наступательные действия, уже решив судьбы матча, а «Сантос» изредка пытался создавать опасные атаки. Счет сократить бразильцам так и не удалось; за несколько минут до конца финала, Месси забил свой второй гол, и тем самым установил окончательный счет — 4:0.

Таким образом, был установлен рекорд Клубного чемпионата мира по самой крупной победе в финальном матче. Однако с учётом Межконтинентального кубка рекорд по прежнему принадлежит южноамериканской команде — в 1961 году уругвайский «Пеньяроль» в домашнем матче разгромил португальскую «Бенфику» со счётом 5:0. «Барселона» сумела повторить по разнице мячей рекорд для европейских команд — мадридский «Реал» в первом розыгрыше Межконтинентального кубка выиграл у «Пеньяроля» в домашнем матче 5:1.

Примечания

Ссылки 
Клубный чемпионат мира 2011 на сайте ФИФА 

2011 год в футболе
2011
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Сантос»
Международные соревнования по футболу в Японии
События 18 декабря
Декабрь 2011 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2011 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2011 году
Спорт в Бразилии в 2011 году
Спорт в Испании в 2011 году